En Pologne, Głowaczewo désigne :

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Głowaczewo, village du powiat de Kołobrzeg,
 Głowaczewo, village du powiat de Wałcz.